Sapi bezeichnet:
 den Sapi (Fluss), Nebenfluss des Sambesi
 Sapi (Safariareal) im Mana-Pools-Nationalpark

SAPI steht für:
 Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Patientinnen- und Patienteninteressen
 Server Application Programming Interface, die Schnittstelle, die PHP als Webserver-Modul nutzt.
 Service Access Point Identifier, ein Steuerungselement der Signalisierung von ISDN, siehe Link Access Procedure for the D-Channel
 Small Arms Protective Insert, kugelsichere Platten zum Einfügen in dafür vorgesehene Westen, meist aus Keramik und Verbundmaterialien
 Speech Application Programming Interface

Siehe auch:
 Sapie

Abkürzung